Wintermühle ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Wintermühle, Gutshof in Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Wintermühlenhof
 Wintermühle (Gemeinde Pregarten), Mühle und Ortslage in Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich